Colera – malattia infettiva del tratto intestinale
 Colera – comune della Catalogna (Spagna)
 Colera (Холера) – romanzo di Ljudmil Stojanov del 1935
 "Colera del ..." (seguito dal numero dell'anno) – epidemia o pandemia di tale morbo